Генрих Пагенштехер:
 Пагенштехер, Генрих Александр (1825—1889) — немецкий врач и зоолог.
 Пагенштехер, Генрих Карл Александр (1799—1869) — немецкий врач и политик, отец Генриха Александра Пагенштехера.